Маняра може да се отнася за:

 Маняра (регион) – регион в Танзания
 Маняра (езеро) – езеро в Танзания
 Езеро Маняра (национален парк) – Национален парк и биосферен резерват „Езеро Маняра“ в Танзания